Старая Мельница — название нескольких населённых пунктов:
 Старая Мельница — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Старая Мельница — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Старая Мельница — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Старая Мельница — деревня в Верещагинском районе Пермского края.